Simón Boccanegra puede referirse a:

 Simón Boccanegra, primer dogo de Génova.
 La ópera Simón Boccanegra, de Giuseppe Verdi, basada en la vida del anterior.